Casa della cultura – edificio polifunzionale di Palmi
 Casa della Cultura – associazione culturale di Milano